Abilene může být:

 Abilene (Texas) – město v Texasu
 Abilene (Kansas) – město v Kansasu
 Abilene (Virginie) – vesnice ve Virginii

Externí odkazy